La Temporada 1917 de las Grandes Ligas de Béisbol fue la decimoséptima temporada de las Grandes Ligas de Béisbol desde su unificación y la decimocuarta con Serie Mundial. Los Chicago White Sox derrotaron a los New York Giants por 4-2 para ganar la Serie Mundial.

Estadísticas

Serie Mundial 1917

Véase también 
 Grandes Ligas de Béisbol
 Campeones de la Serie Mundial de Béisbol
 Serie Mundial de 1917

Referencias 

1917
Estados Unidos en 1917
Deporte en 1917